RTR steht für:
 Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, öffentlich-rechtlicher Sender der rätoromanischen Schweiz
 Rational Test Realtime, Software-Unit-Test-Programm, auch Test einzelner Ansi-C-Funktionen
 Real-Time-Response-Messung, ein Messverfahren in der Kommunikationswissenschaft
 Retracted tongue root, zurückverlagerte Zungenwurzel in der Phonologie
 Reuters, ehemaliges Börsenkürzel der Nachrichtenagentur
 Rossija 1, vormals RTR, russischer Fernsehsender
 Royal Tank Regiment, Einheit der britischen Armee
 Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, eine Geschäftsstelle der Rundfunk-Regulierungsbehörde KommAustria
 Russisches Theater Riga
 Ruf RTR, deutsches Auto von Ruf Automobile auf Basis des Porsche 991

RtR steht für:
 Ready to Race, im technischen Modellbau für sofort einsetzbare Fahrzeuge
 Ready to Run, in vielen technischen Bereichen für sofort einsetzbare Geräte oder Anlagen

Abkürzung